Froese est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1991), joueur canadien de hockey sur gazon
 (né en 1991), joueur canadien de hockey sur gazon
 (né en 1964), artiste et auteure ouest-allemande
 (né en 1958), joueur canadien de hockey sur glace
Byron Froese (né en 1991), joueur canadien de hockey sur glace
Charlotte Froese Fischer (née en 1929), physicienne canado-américaine
 (née en 1957), écrivaine mennonite canadienne
Edgar Froese (1944-2015), musicien allemand de musique électronique
 (née en 1972), romancière et parolière canadienne
 (1916-1982), joueur américain de baseball
 (1917-2003), homme politique canadien du Manitoba
Jake Froese (1925-2013), homme politique canadien en Ontario
Jerome Froese (né en 1970), musicien allemand de musique électronique
Kianz Froese (né en 1996), joueur canadien de soccer
 (né en 1950), scientifique est-allemand
 (né en 1952), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand